El riu Azul, situat a l'Argentina.
 El riu Iang-Tsé rep als països castellanoparlants, a França i Itàlia, la denominació Riu Blau.